

Gratte-ciel

Tours de transmission 

 Torre Telecom Italia (Rome)